Die Communauté d’agglomération de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne Vignory Froncles ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Haute-Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 28. November 2016 gegründet und umfasst 63 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Chaumont.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Agglomération de Chaumont
 Communauté de communes du Bassin Nogentais und
 Communauté de communes du Bassin de Bologne Vignory et Froncles.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Chaumont Bassin Nogentais et Bassin de Bologne Vignory Froncles
Département Haute-Marne
Gegründet 2016